

Населені пункти та їхні частини
 Лісув — село в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Лісув — село в гміні Слубіце Слубицького повіту Любуського воєводства
 Лісув — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Лісув — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Лісув — село в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Лісув — село в гміні Герби Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Лісув — село в гміні Войцеховіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Лісув — село в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лісув — осада в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лісув — осада в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки